Ortenberg est le nom de deux communes d’Allemagne :
 Ortenberg dans la Hesse,
 Ortenberg en Bade-Wurtemberg.

Voir aussi 
 Le mont Ortenberg.
 Château de l'Ortenbourg.